Фынсянь (Шанхай) (奉贤) — район городского подчинения города центрального подчинения Шанхай (КНР)
 Фынсянь (Баоцзи) (凤县) — уезд городского округа Баоцзи провинции Шэньси (КНР)
 Фынсянь (Сюйчжоу) (丰县) — уезд городского округа Сюйчжоу провинции Цзянсу (КНР)